Poarta sărutului se poate referi la

 Poarta sărutului, sculptură realizată de Constantin Brâncuși;
 Poarta sărutului (cântec), cântec scris și compus de Alexandru Mandy, cunoscut mai ales datorită interpretării datorate lui Sergiu Cioiu;
 Poarta sărutului (film), film muzical, realizat de regizorul Paul Urmuzescu.